Le tournoi de tennis de Stockholm est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute du  au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Bettina Bunge, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mima Jaušovec et Virginia Ruzici.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stockholm
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Stockholm
1980 en Suède
Tennis en octobre 1980
Sport en novembre 1980